Флаксьё () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Вирьё-ле-Гран. Округ коммуны — Белле.

Код INSEE коммуны — 01162.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 430 км к юго-востоку от Парижа, в 70 км восточнее Лиона, в 60 км к юго-востоку от Бурк-ан-Бреса.

По территории коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 63 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 32 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 23 были экономически активными, 9 — неактивными (показатель активности — 71,9 %, в 1999 году было 63,0 %). Из 23 активных жителей работали 23 человека (12 мужчин и 11 женщин), безработных не было. Среди 9 неактивных 0 человек были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Маврикия (1483—1485 годы). Исторический памятник с 1969 года.
 Фонтан (1491 год). Исторический памятник с 1926 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн